Гаурипур — топоним.

Бангладеш 
 Гаурипур — город, административный центр одноимённого подокруга.
 Гаурипур — подокруг в составе округа Маймансингх.